Wimbledon 2013 – gra podwójna mężczyzn na wózkach – zawody deblowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 6–7 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2013
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn na wózkach